Esistono più comuni francesi con questo nome:
La Genétouze (Nuova Aquitania)
La Genétouze (Paesi della Loira)